Pützhofen ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Pützhofen (* 1942), deutscher Politiker (CDU)
 Heinrich Pützhofen-Esters (1879–1957), deutscher Maler
 Paul Pützhofen-Hambüchen (1879–1933 oder 1939), deutscher Maler